Palacio Galliera puede hacer referencia a:

 Palacio Galliera (París), un edificio del siglo XIX que acoge el museo de la moda de París.
 Palacio Galliera, un palacio renacentista de Bolonia, también llamado Palacio Caprara.